Spojení Mladá garda má několik významů.
 Mladá garda (odbojová organizace) – ilegální odbojová organizace fungující v roce 1942 v ukrajinském Krasnodonu
 Zpracování osudů odbojové organizace Mladé gardy v umění:
 Mladá garda (kniha) – román Alexandra Fadějeva
 Mladá garda (film) – film režiséra Sergeje Gerasimova
 Mladá garda (opera) – opera skladatele Julije Mejtuse
 Mladá garda (časopis) – časopis Komunistického svazu mládeže v Československu